Reinke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Siewe-Reinke (* 1959), deutscher Journalist

 Alwin Reinke (1877–1949), Rechtsanwalt, Lokalpolitiker (Zentrumspartei) und Schriftsteller
 Ellen Reinke (* 1942), deutsche Sozialwissenschaftlerin, Psychoanalytikerin und Psychologin
 Elisabeth Reinke (1882–1981), deutsche Schriftstellerin
 Elke Reinke (* 1958), deutsche Politikerin (WASG)
 Emil Reinke (Fußballspieler) (†), deutscher Fußballspieler
 Emil Reinke (* 1990), deutscher Schauspieler
 Ernst Reinke (1891–1943), deutscher Politiker (KPD)
 Friedrich Reinke (1862–1919), deutscher Mediziner, Anatom, Pathologe, Hochschullehrer
 Georg Reinke (1907–1965), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Gerd Reinke (* 1941), deutscher Kontrabassist
 Günter Reinke (* 1946), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Heinz Stefan Reinke (1906–1953), deutscher Schriftsteller 
 Helmut Reinke (1897–1969), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, MdHB
 Johann Theodor Reinke (1749–1825), deutscher Ingenieur
 Johannes Reinke (1849–1931), deutscher Biologe und Naturphilosoph
 Joost Reinke (* 1965), deutscher Kommunalpolitiker
 Kurt Reinke (1933–2000), deutscher Yachtkonstrukteur und Buchautor
 Laurenz Reinke (1797–1879), deutscher Theologe
 Leo Reinke (1909–1978), deutscher Politiker (DP/CDU), MdL Niedersachsen
 Martin Reinke (* 1956), deutscher Theaterschauspieler
 Mirko Reinke (* 1980), deutscher Eishockeyspieler
 Nicholas Reinke (* 1980), deutscher Schauspieler 
 Otto Reinke (1852–1943), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Stephan A. Reinke (* 1975), deutscher evangelisch-lutherischer Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler
 Werner Reinke (* 1946), deutscher Hörfunkmoderator
 Wilhelm W. Reinke (* 1963), deutscher Fotograf und Loriot-Stimmen-Rezitator

Siehe auch:
 Reincke
 Reincken
 Reinecke
 Reinicke
 Reinken